Ємцо́в — російське прізвище. Походить від призвиська Ємец. Жіноча форма — Ємцова.

Відомі носії:
 Ємцов Олексій (1982) — австралійський піаніст українського походження.
 Ємцов Артем Олександрович (1986) — український актор театру та кіно.
 Ємцов Василь Якович — радянський господарчий, державний та політичний діяч.
 Ємцов Петро Кузьмич (1909—1941) — стрілок 4-ї роти 2-го батальона 1075-го стрілкового полку 316-й стрілкової дивізії 16-ї армії Західного фронта.
 Ємцов Сергій Костянтинович (1899—1953) — радянський партійний діяч, 1-й секретар Ферганського обкому КП(б) Узбекистану.

Див. також 
 Ємцев

ru:Емцов